Stanisław Noyszewski (1867-1944) – polski leśnik
 Stanisław Piołun-Noyszewski (1891-1941) – polski pisarz